Les sigles de la Regió Policial Girona.
 Les sigles en anglès de Joc de rol (Role Play Game).
 Les sigles en anglès de Granada propulsada per coet.
 Les sigles de videojocs de rol per ordinador (CRPG)
 Les sigles del llenguatge de programació RPG, en anglès Report Program Generator programming language